Гуадамур () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 37 км². Население — 1847 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: información turística sobre Guadamur.
 Diputación de Toledo
 
 Imagen de satélite de Guadamur.
 
 Museo Nacional de la Edad Media, Cluny, París.
 
 El tesoro de Guarrazar dentro del arte visigótico.
 Sobre la conmemoración en 2008 del 150 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Guarrazar.

Муниципалитеты Толедо